

Aziende
 Rambler – casa automobilistica statunitense attiva dal 1900 al 1914 e dal 1950 al 1969.

Geografia
 Rambler – località del Wyoming (Stati Uniti d'America)